Una sociedad de geografía o sociedad geográfica es una sociedad científica erudita dedicada al estudio de la geografía. El nombre de Sociedad Geográfica, sin más detalles, generalmente se refiere a la Sociedad Geográfica de París, creada en 1821. Pero existen o han existido muchas otras sociedades de geografía, nacionales o locales, incluyendo:

 Sociedad Geográfica de Berlín (Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin), fundada en 1828.
 Sociedad Geográfica de Colombia, fundada en 1903.
 Sociedad Geográfica de Ginebra, fundada en 1858.
 Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888.
 Sociedad Geográfica Española, fundada en 1997.
 Sociedad Geográfica Rusa, creada en 1845.
 Sociedad Austríaca de Geografía, fundada en 1856.
 Sociedad Húngara de Geografía, fundada en 1872.
 Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, fundada en 1923.
 Sociedad de Geografía e Historia de Honduras, fundada en 1926.
 Sociedad Geográfica y de Historia "Potosí", fundada en 1905.
 Real Sociedad Geográfica de Madrid, fundada en 1876.
 Real Sociedad Geográfica Belga, fundada en 1876.
 Real Sociedad Geográfica Canadiense, fundada en 1929.
 Real Sociedad Geográfica Escocesa, fundada en 1884.
 Royal Geographical Society Británica, fundada en 1830.
 American Geographical Society, la Sociedad Americana de Geografía, fundada en 1851.
 National Geographic Society, una compañía de geografía estadounidense fundada en 1888.

Toponimia 

 Presqu'ile de la Sociedad Geográfica, una península del archipiélago de Kerguelen.
 Isla de la Sociedad Geográfica, una isla costera en el noreste de Groenlandia.
 Isla de la Royal Geographical Society, una isla en el golfo de la Reina Maud en Nunavut, Canadá.